

Коридон — місто, штат Індіана
 Коридон — місто, штат Айова
 Коридон — місто, штат Кентуккі
 Коридон Тауншип — селище в окрузі Маккін, штат Пенсільванія